Мосионжик (Мосионжник, Мешонжник) — еврейская фамилия.

 Мосионжик, Александр Ильич (род. 1961) — российский предприниматель, сын Б. Ш. Мосионжик и И. С. Мосионжика.
 Мосионжик, Броня Шлёмовна (Бронислава, род. 1941) — молдавская шахматистка, одиннадцатикратная чемпионка Молдавии, жена И. С. Мосионжика.
 Мосионжик, Илья Самуилович (род. 1934) — молдавский и российский шахматист, чемпион Молдавии, тренер.

Варианты 
 Мисожников, Лев Валентинович (1935—2010) — советский архитектор.
 Мишонжник, Григорий Аронович (также Мешонжник, псевдоним Грегуар Мишонц; 1902—1982) — французский художник-сюрреалист.
 Мосионжник, Леонид Авраамович (род. 1959) — молдавский антрополог.